Hardball steht für:
 umgangssprachlich für Baseball zur Unterscheidung gegenüber Softball
 Hardball Squash, eine Variante von Squash
 eine Variante von Irish Handball
 Hardball (2001), einen Film mit Keanu Reeves und Diane Lane
 Hardball (1997), einen Film mit Tony Curtis
 Hardball (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (1989–1990) mit John Ashton und Richard Tyson in den Hauptrollen
 HardBall!, eine Serie von Computerspielen